Ottner ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Ottner, österreichische Musikwissenschaftlerin
 Jakob Ottner (1485–1547), reformierter Theologe und Reformator

Siehe auch:
 Andreas Philipp Oettner